Hartenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Louis Hartenberger (* 19??), französischer Paläontologe
 Richard Hartenberger (1911–1974), SS-Untersturmführer 
 Uwe Hartenberger (* 1968), deutscher Fußballspieler und Trainer